Il y a eu de nombreux Charles dans la Maison de Lorraine. Les enfants de la Maison ducale (les princes), comme ceux de toutes les familles régnantes, étaient en effet appelés « de Lorraine », mais le fils puîné portait le titre de Comte de Vaudémont.

Maison de Vaudémont 
Charles de Lorraine (1561-1587) dit le Cardinal de Vaudémont.
Charles IV de Lorraine né Charles de Vaudémont jusqu'à son mariage avec Nicole de Lorraine en 1621.
Charles Henri de Lorraine (1649-1723), comte puis prince de Vaudémont, prince de Commercy.

Charles de Vaudemont